Moški svetovni rekord v metu diska. Prvi uradno veljavni rekord je leta 1912 postavil James Duncan s 47,58 m, aktualni rekord pa Jürgen Schult 6. junija 1986 s 74,08  m. Mednarodna atletska zveza uradno priznava skupno 42 svetovnih rekordov.

Razvoj rekorda

Sklici in opombe

Met diska
Met diska